Tuolumne (rivier), een zijrivier van de San Joaquin in de Amerikaanse staat Californië
 Tuolumne (Californië), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Tuolumne County, een county in de Amerikaanse staat Californië
 Tuolumne Grove, een reuzensequoiabos in het Yosemite National Park
 Tuolumne Meadows, een drasland in het Yosemite National Park
 "Tuolumne", een nummer van Eddie Vedder uit de soundtrack van Into the Wild